Klokočka má více významů:

příjmení osob
 Klokočka (příjmení)
 Jan Klokočka (motocyklový závodník) - český plochodrážní závodník
 Vladimír Klokočka – český právník a vysokoškolský pedagog

zeměpisné názvy
 Klokočka (Bakov nad Jizerou) – samota v okrese Mladá Boleslav, součást města Bakov nad Jizerou
 vodní toky
 Klokočka (přítok Sovinky) – malý potok v okresech Semily a Trutnov, přítok Sovinky
 Klokočka (přítok Bohdančského potoka) potok v okresech  okres Semily přítok Bohdanečského potoka sovinky a labe
 chráněné oblasti
 Klokočka (národní přírodní památka) – národní přírodní památka v okrese Mladá Boleslav, na katastru města Bělá pod Bezdězem
 Obora Klokočka – obora v okrese Mladá Boleslav, na katastru města Bakov nad Jizerou a obce Bílá Hlína